В Сан-Марино девять городов, имеющих также статус коммун.

Хотя Догана является одним из крупнейших городов республики, он не является автономной областью, и принадлежит к области Серравалле. Действительно, область, как итальянская коммуна, включает в себя основные города, которые находятся в области, называемый capoluogo и немного места и местностях известен как frazioni.

Примечания 

 
Сан-Марино